Irina Jurijevna Dolgovová (* 26. září 1995) je ruská zápasnice–judistka.

Sportovní kariéra 
Připravuje se v Bratsku pod vedením Natalije Doruové. V roce 2016 se kvalifikovala na olympijské hry v Riu, kde nestačila ve druhém kole na pozdější vítězku Argentinku Paulu Paretovou.

Vítězství 
 2014 - 1× světový pohár (Samsun)
 2015 - 2× světový pohár (Abú Zabí, Port Louis)
 2016 - 1× světový pohár (Madrid)
 2017 - 1× světový pohár (Abú Zabí)
 2018 - 1× světový pohár (Agadir)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Rusku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Iriny Dolgovové na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Iriny Dolgovové na Judobase.org

Ruské judistky
Ruští olympionici
Narození v roce 1995
Narození 26. září
Žijící lidé
Ženy